Smeekens ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Smeekens (* 1951), belgischer Hockeyspieler

 Steven P. Smeekens, US-amerikanischer Molekularbiologe